Patos, brazíliai város Paraíba államban 
Patos, albániai város Fier megyében
Patos, albániai község Fier megyében